Буитрераптор () — род плотоядных динозавров из семейства дромеозаврид (Dromaeosauridae), живших во времена позднемеловой эпохи ( назад) на территории Аргентины.

Типовой и единственный вид — Buitreraptor gonzalezorum.

Описание 

Буитрераптор был относительно небольшим динозавром. В 2010 и 2016 годах Грегори Скотт Пол оценил его длину в 1,5 м, а массу — в 3 кг.

Животное имеет ряд особенностей, отделяющих его от дромеозавров Северного полушария, таких как велоцираптор.

Буитрераптор обладал тонким, сжатым с боков и очень длинным для представителя своего семейства черепом с большим количеством мелких, сильно изогнутых и уплощённых зубов без зазубрин или режущих кромок. Из-за этого учёные, описавшие динозавра, предположили, что животное питалось мелкими позвоночными вроде примитивных млекопитающих и небольших рептилий. Передние конечности длинные, заканчиваются кистью с тремя пальцами. Пальцы пропорционально короче, чем у других дромеозавров, и почти одинакового размера, в то время как у других членов группы второй палец значительно длиннее других.

Тело также относительно удлинено, грудная клетка небольшая. Серповидный коготь на задних конечностях был довольно коротким и широким.

Нет никаких ископаемых остатков, свидетельствующих о наличии перьев. Однако известны ископаемые остатки перьевого покрова у других дромеозавров, таких как микрораптор и синорнитозавр. Поскольку у его близких родственников было оперение, весьма вероятно то, что и буитрераптор был пернатым. По словам палеонтолога Себастьяна Апестегуя (Sebastián Apesteguia), предположение о наличии перьев у этого рода так же вероятно, как и наличие меха у вымерших обезьян, так как все современные обезьяны имеют волосяной покров.

Обнаружение и этимология 

Четыре скелета буитрераптора были обнаружены в 2004 году в патагонских песчаниках (Аргентина) во время раскопок, возглавляемых Себастьяном Апестигуя из университета Fundacion Felix de Azara - Maimonides и Питером Маковицки, куратором динозавров из Филдовского музея естественной истории.

Формация Канделерос (Candeleros Formation), в которой были найдены ископаемые остатки, имеет возраст примерно 94 млн л., что соответствует сеноманскому или туронскому ярусам позднего мелового периода. В те времена Панамский перешеек отсутствовал, поэтому Южная Америка была изолированным континентом. Окаменелости были обнаружены в регионе La Buitrera, известном находкой остатков крупного теропода гиганотозавра.

Buitreraptor gonzalezorum — единственный вид рода. Он был описан Маковски, Апестигуя и Фредерико Анголини. Название образовано от латинского raptor, что означает «вор» или «грабитель», и испанского buitre, что означает «гриф» или «стервятник» со ссылкой на регион La Buitrera, где были обнаружены ископаемые остатки. Видовое название дано в честь братьев Фабиана и Жорже Гонзалез (Fábian & Jorge González), организовавших множество раскопок и препарировавших окаменелости.

Голотип MPCA 245 — частичный скелет взрослой особи с черепом. Паратип MPCA 238 — крестец с правой частью таза и правой задней конечностью. Два других экземпляра на сегодняшний день не описаны.

Систематика 

Буитрераптор сочетает в себе черты, характерные для троодонтид, дромеозаврид и Аvialae. В 2005 году род был отнесён к семейству дромеозаврид, а после кладистического анализа был включён в подсемейство Unenlagiinae.

Открытие буитрераптора стало причиной обсуждения учёных вопроса от том, возник ли полёт птиц и дромеозавров независимо друг от друга или имеет общее происхождение. Некоторые учёные полагают, что близкий родственник этого динозавра, Rahonavis, мог летать. Тем не менее, однозначные доказательства полёта дромеозавров отсутствуют; это побудило ряд учёных предположить, что если Rahonavis действительно мог летать, дромеозавры могли развить полёт независимо от птиц.

Кладограмма по Turner, Makovicky & Norell (2012 год), показывающая родственные связи буитрераптора с другими членами подсемейства Unenlagiinae: 

Кладограмма на 2020 год:

Эволюция 

Помимо буитрераптора, единственными хорошо известными дромеозаврами южных континентов являются Neuquenraptor, Austroraptor и Unenlagia из Южной Америки (описаны раньше 2005 года), Rahonavis (ранее считался настоящей птицей) из Мадагаскара и неопознанные зубы, напоминающие зубы дромеозавров из Австралии. Открытие этих родов в Южном полушарии позволило значительно расширить границы ареала семейства. Различные доказательства указывают на появление дромеозавров в юрском периоде, когда континенты были гораздо ближе друг к другу, чем сегодня и расселение животных было относительно свободным. После открытия буитрераптора время возникновения семейства было оценено примерно в 180 мл. л. н. — в это время Пангея ещё не распалась. Однако более поздние исследования дали более молодую оценку — около 160 млн л. н.

Это предположение является альтернативой теории возникновения дромеозавров на северном материке Лавразия и их постепенного переселения на южные континенты, поскольку у дромеозавров с юга присутствуют значительные различия с северными родственниками. В регионе La-Buitrera так же были обнаружены ископаемые остатки наземных крокодилов, крупнейших известных клювоголовых, примитивных змей с конечностями, игуан, черепах семейства Chelidae, млекопитающих и двоякодышащих рыб.

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2005 году